Tazewell ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Tazewell (1753–1799), US-amerikanischer Politiker
 Littleton Waller Tazewell (1774–1860), US-amerikanischer Politiker
 Paul Tazewell (* 1964), US-amerikanischer Kostümbildner

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tazewell (Georgia)
 Tazewell (Illinois)
 Tazewell (Tennessee)
 Tazewell (Virginia)

Siehe auch:
 Tazewell County